

Filmy 
 Szaleńcy – polski film fabularny z 1928 w reż. Leonarda Buczkowskiego
 Szaleńcy (ang. The Crazies) – amerykański film fabularny z 1973 w reż. George’a A. Romero
 Szaleńcy – polski film fabularny z 2007 w reż. Pawła Wendorffa